Miejscowości w USA:
 Orangeville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Orangeville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Orangeville – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
 Orangeville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Orangeville – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Emery
Gminy w USA:
 Orangeville (ang. Orangeville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Orange
 Orangeville (ang. Orangeville Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Orangeville (ang. Orangeville Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming

Miejscowości w Kanadzie:
 Orangeville w Ontario